Transformatie is het overgaan van de ene in de andere vorm:
transformatie (wiskunde), in de wiskunde is een transformatie een afbeelding van een verzameling op zichzelf. In het bijzonder kent men verschillende functietransformaties, zoals:
Fouriertransformatie
Laplacetransformatie
Z-transformatie

Politieke veranderingen, bijvoorbeeld
 De Grote Zuivering in de Sovjet-Unie, de veranderingen onder Stalin in de jaren dertig van de twintigste eeuw
 De transformasie in Zuid-Afrika, de veranderingen onder het ANC in Zuid-Afrika aan het begin van de eenentwintigste eeuw
 De transformasi in Indonesië, de veranderingen onder Soekarno in de jaren 1960

In de sociale- en gedragswetenschappen, alsmede spiritualiteit wordt het begrip gebruikt om diepgaande, duurzame veranderingsprocessen aan te duiden; in het bijzonder een fundamentele en structurele omzetting van schadelijk denken en contraproductief gedrag van groepen en individuen. Bekering tot een ander geloof of geloofssysteem (conversie) is misschien wel de extreemste vorm hiervan.
Het omzetten van coördinaten van bijvoorbeeld WGS 84 naar het RDNAP-stelsel, zie coördinatentransformatie
Een transformator vormt een transformatie van elektrische spanning en stroom.
De Burrows-Wheelertransformatie is een transformatie van een tekenreeks naar een vorm waarin deze gemakkelijker te comprimeren is.
Het omzetten van een kleur in de HSV-kleurruimte naar het RGB-kleursysteem
In de taalkunde is een transformatie de manifestatie van dieptestructuren aan de oppervlakte van een zin.
In de acteerkunst spreekt men van transformatie als een acteur zich verplaatst in zijn rol.
In de dramaturgie betekent transformatie de verandering van een protagonist in de loop van een verhaal. Daarbij bestaat er aan het begin vaak een groot probleem, dat aan het einde opgelost wordt, bijvoorbeeld een angst, die overwonnen wordt.
In de biotechnologie, waarbij vreemd DNA in een cel ingebracht wordt door transformatie (genetica).
transseksualiteit#Fase 3: Operatieve ingrepen, de inmiddels in onbruik geraakte benaming voor de lichamelijke geslachtsaanpassing van een transseksueel.
Het lijfblad Transformatie van de Vereniging Landelijke Kontaktgroep Travestie en Transseksualiteit.
Het omzetten van stoffen in andere stoffen in de alchemie, zie transformatie (alchemie)
Een geologisch proces, zie transformatie (geologie)
transformatie (stedenbouw), in de stedenbouwkunde/architectuur het omvormen van (delen) van een gebouw om het gebouw een nieuwe functie te geven